Q5, Q-5, ou Q05, peuvent faire référence à :

Domaine militaire 
 ARA Almirante Irízar (Q-5), un brise-glace et navire océanographique de la Marine argentine ;
 Nanchang Q-5, un avion militaire chinois ;
 Sirène (Q5), un sous-marin de la Marine nationale française.

Musique 
 Q5, groupe musical américain fondé par Floyd D. Rose et Jonathan.

Médecine 
 Spina bifida (Q05), d’après la Classification internationale des maladies.

Télécommunication 
 BlackBerry Q5, un smartphone de la marque Blackberry.

Télévision 
 Q5, série télévisée britannique.

Transports 
Automobile 
 Audi Q5, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Audi Q5 e-tron, un modèle du constructeur allemand Audi.

Aviation
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie